Il singolare del torneo di tennis Roma Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thierry Guardiola che ha battuto in finale Jean-Philippe Fleurian 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Grant Stafford (primo turno)
 Lars Koslowski (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Cristiano Caratti (secondo turno)

 Federico Sánchez (primo turno)
 David Engel (primo turno)
 Frédéric Fontang (secondo turno)
 Laurence Tieleman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Roma Challenger 1993